Траутон, Эдвард
 Траутон, Патрик